Национальный чемпионат I 1921/1922 () — 19-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1921/1922
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1921 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1922 году